Полотай — українське прізвище.

 Полотай Микола Сидорович (1909, Севастополь — 1987) — російський поет.
 Полотай Михайло Панасович (1899–1989) — український бандурист і музичний діяч.
 Полотай Антін Пантелеймонович (? — ?) — член Української Центральної Ради.

Українські прізвища